Bontadini ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Bontadini (1893–1943), italienischer Fußballspieler
 Gustavo Bontadini (1903–1990), italienischer Philosoph

Siehe auch:
 Bontadini-Lift